Miejscowości w USA:
 Groveton – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Groveton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Trinity
 Groveton – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax